Daglish ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Daglish (1966–2018), englischer Musiker und Komponist
 Eric Fitch Daglish (1892–1966), britischer Kupferstecher und Schriftsteller